Джонс, Дженни ():
 Джонс, Дженни (сноубордист) (род. 1980) — британская сноубордистка, выступающая в слоупстайле и хафпайпе.
  (род. 1946) — ведущая канадско-американского ток-шоу.
 Джонс, Дженни (баронесса) (род. 1949) — британский политик.